Дали сте мислили:

 Карл Фердинанд Браун - њемачки физичар;
 Карл Браун (политичар) - њемачки политичар;